Pedrapretense – abitanti di Pedra Preta (Mato Grosso)
Pedrapretense – abitanti di Pedra Preta (Rio Grande do Norte)